Marañón, Navara, grad i općina u Španjolskoj
 Marañón (rijeka), rijeka u Peruu
 Marañón (pokrajina), pokrajina u Peruu
 Valle del Marañón, dolina u Peruu
 Gregorio Marañón (1887. – 1960.), španjolski liječnik, povjesničar, književnik i filozof
 Marañón (nogometaš), pravo ime Rafael Carlos Pérez González, španjolski nogometaš